Vintage
Vintage (música)
Vintage (moda)
Vintage - Formato do jogo Magic: The Gathering

Desambiguação